Форвард-Кахута () — город в пакистанской территории Азад Кашмир, административный центр округа Хавели.

Географическое положение 
Город расположен недалеко от границы с Индией, высота над уровнем моря составляет 1658 метров.

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Равалакот.

Примечания 

Города Пакистана